|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2015 vond plaats van 6 tot en met 12 april 2015 in de Amerikaanse stad Charleston (South Carolina). Het was de 43e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Het toernooi van 2015 trok 85.1756 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdedigster Andrea Petković was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Eugenie Bouchard kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het vijfde reekshoofd, Angelique Kerber uit Duitsland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Amerikaanse Madison Keys in drie sets. Kerber wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste op buitenbanen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Anabel Medina Garrigues en Jaroslava Sjvedova bereikten de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Casey Dellacqua en Darija Jurak in twee sets. Het was hun derde geza­menlijke titel. Hingis had daarnaast al 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza 23.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Charleston 2015
Charleston